Un virus de transcripció inversa és qualsevol virus que es replica per mitjà de la transcripció inversa, és a dir, la formació d'ADN a partir d'una plantilla en ARN. Els virus del grup VI i el grup VII cauen en aquesta categoria. El grup VI conté virus ARN monocatenaris que utilitzen un intermedi d'ADN per a replicar-se, mentre que el grup VII conté virus ADN bicatenaris que utilitzen un intermedi d'ARN en la replicació del genoma.

Grup VI 
Tot els membres del grup VI utilitzen una versió vírica de la transcriptasa inversa, una ADN polimerasa ARN-dependent per produir ADN a partir del genoma viriònic inicial. Aquest ADN sol ser integrat al genoma de l'hoste, com en el cas dels retrovirus i pseudovirus, on és replicat i transcrit per l'hoste.

El grup VI inclou:
 Família Metaviridae
 Família Pseudoviridae
 Família Retroviridae - retrovirus com ara el VIH

Grup VII 
Les dues famílies del grup VII tenen genomes d'ADN continguts dins de les partícules víriques invasores. El genoma d'ADN és transcrit tant en ARNm, que és utilitzat com a transcripció en la síntesi proteica, com en ARN pregenòmic, que és utilitzat com a plantilla durant la replicació del genoma. La transcriptasa inversa codificada pel virus utilitza l'ARN pregenòmic com a plantilla per la creació d'ADN genòmic.

El grup VII inclou:
 Família Hepadnaviridae – p.e. virus de l'hepatitis B
 Família Caulimoviridae – p.e. virus del mosaic de la coliflor

Virologia